

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

Другие песни в чартах

Музыкальные видео

Примечания

Комментарии

Источники 

Lil Nas X
Lil Nas X
Lil Nas X